Stor-Nävertjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Nävertjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 
Stor-Nävertjärnen, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (7,33 ha)

Se även
Nävertjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn